Kernmühle steht für:

 Buttermühle, umgangssprachliche Bezeichnung im Emsland für Mühlen zur Buttererzeugung

Orte:
 Kernmühle (Roßtal), Ortsteil des Marktes Roßtal, Landkreis Fürth, Bayern
 Kernmühle (Satteldorf), Einzelhof im Ortsteil Gröningen der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kernmühle (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Kernmühle (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern

Bauwerke:
 Kernmühle (Unlingen), eine Mühle an der Mühlenstraße Oberschwaben